Rinn puede referirse a:

 Rinn, Anexo:Planetas y satélites de Star Wars
 Rinn, una localidad del distrito de Innsbruck, en el estado de Tirol, Austria
 An Rinn, una localidad situada en el condado de Waterford de la provincia de Munster, en la República de Irlanda